Tschaikin ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Jurjewitsch Tschaikin (* 1975), russischer Uhrmacher
 Nikolai Jakowlewitsch Tschaikin (1915–2000), Komponist, Bajanist, Pädagoge